Karl Johan Thomas Öbrink, född 25 januari 1964 i Sköldinge, är en svensk kompositör och sångtextförfattare.

Svenska kompositörer under 1900-talet
Svenska kompositörer under 2000-talet
Svenska sångtextförfattare
Män
Födda 1964
Levande personer
Personer från Sköldinge socken